KV31 concerne :
 KV31 : le tombeau n° 31 dans la vallée des rois en Égypte ; KV étant l'acronyme de King Valley
 KV31 : la sonate nº 10, en si bémol majeur, pour violon et piano de Mozart ; KV étant l'acronyme de Köchelverzeichnis, le catalogue Köchel